Sérignac (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Sérignac (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje